Calama peut faire référence à :
 Calama, cité romaine correspondant à la ville actuelle de Guelma en Algérie
 Calama, commune du Chili
 Calama, commune du Brésil, dans l'État du Rondônia
 Calama River